Timor peut désigner :
 Air Timor, compagnie aérienne basée au Timor oriental ;
 Timor, une des îles de la Sonde ; 
 le Timor Gap, une zone de la mer de Timor ; 
 le Timor oriental, un pays situé sur l'île de Timor ; 
 le Timor portugais, une colonie portugaise de 1596 à 1975 ; 
 la mer de Timor, une mer de l'océan Indien ;
 la plaque de Timor, une plaque tectonique ;
 Super Timor, une marque d'insecticides ivoirienne ; 
 le Souimanga de Timor, une espèce de passereaux qui se rencontre au Timor oriental ; 
 le Timor, une race de poney indonésienne ; 
 le Traité de la mer de Timor, un traité bilatéral entre le Timor oriental et l'Australie ;  
 le Varan de Timor, une espèce de sauriens qui se rencontre sur l'île de Timor.

Voir aussi